Avspark kan syfta på:

 Avspark (TV-program) – ett svenskt TV-program om fotboll som gick i kanalerna TV 3, ZTV och Viasat Sport 2004–2006
 Avspark (fotboll) – en fast situation i fotboll